Rogers Cup 2016 (kobiety)
 Rogers Cup 2016 (mężczyźni)